Zygmunt Nagórski (1884–1973)
 Zygmunt Nagórski (1912–2011)